La 3.Liga 2020-2021 est la  de la 3.Liga, la troisième division allemande de football.

Vingt équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-huit journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 2.Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la  dispute un barrage de promotion/relégation contre le  de 2.Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux quatre dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en Regionalliga.

Clubs participants 

 Légende des couleurs

 
Le stade de Grotenburg à Krefeld ne répondant pas aux exigences de la  ligue, le KFC joue ses matches à domicile au stade de Düsseldorf.
Le SPORTCLUB Arena à Verl ne répondant pas aux exigences de la  ligue, Verl joue ses matches à domicile au stade de Paderborn.
Le stade de Stadte de Türkgücü Munich ne répondant pas aux exigences de la  ligue, le Türkgücü joue ses matches à domicile au Grünwalder Stadion, huit rencontres sont autorisées au stade Stade olympique de Munich, en dernier ressort le club jouera à Wurtzbourg.

Changements d'entraîneur

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Meilleurs buteurs 

Mise à jour le

Domicile et extérieur

Barrages de promotion/relégation 

À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2. Bundesliga et le perdant relégué en 3. Liga.

Barrages de montée 

Les champions de Regionalliga Nord Est, Ouest et Sud-ouest, montent directement, les deux autres jouent pour la montée en  division, en match aller et retour.

Champion Regionalliga Nord : Le TSV Havelse est désigné pour disputer les barrages de montée

Champion Regionalliga Nord Est : FC Viktoria 1889 Berlin

Champion Regionalliga Sud Ouest : SC Fribourg II

Champion Regionalliga Bavière : pas de championnat, le représentant est désigné par un play-off

Champion Regionalliga Ouest : Borussia Dortmund II

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football 2020-2021
 Championnat d'Allemagne de football D2 2020-2021
 Coupe d'Allemagne de football 2020-2021

Lien externe 

2020-2021
Allemagne M3
Football M3
Championnat M3